Globo – riproduzione in scala del pianeta Terra
Globo crucigero – simbolo caratterizzante il potere regale o imperiale come potere cristiano
Rede Globo – rete televisiva brasiliana
Grupo Globo – conglomerato di società brasiliane nel settore della comunicazione
O Globo – quotidiano brasiliano
Il Globo – giornale della comunità italiana di Melbourne, Australia
Il Globo – estinto quotidiano italiano di politica, economia e finanza
Globo – sistema d'allevamento adottato per l'olivo e gli agrumi